{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (77301) - || 2001 FL77 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77302) - || 2001 FO77 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77303) - || 2001 FG78 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77304) - || 2001 FP78 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77305) - || 2001 FR78 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77306) - || 2001 FH79 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77307) - || 2001 FJ79 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77308) - || 2001 FR79 || 21 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77309) - || 2001 FU79 || 21 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77310) - || 2001 FD81 || 23 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77311) - || 2001 FL81 || 23 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77312) - || 2001 FO81 || 23 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77313) - || 2001 FY81 || 23 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77314) - || 2001 FE82 || 23 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77315) - || 2001 FL82 || 23 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77316) - || 2001 FY82 || 23 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77317) - || 2001 FJ83 || 24 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77318) Danieltsui || 2001 FL86 || 27 maart 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| (77319) - || 2001 FJ87 || 21 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77320) - || 2001 FO87 || 21 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77321) - || 2001 FS87 || 21 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77322) - || 2001 FO90 || 26 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77323) - || 2001 FU90 || 26 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77324) - || 2001 FY90 || 26 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77325) - || 2001 FG91 || 26 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77326) - || 2001 FV92 || 16 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77327) - || 2001 FX92 || 16 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77328) - || 2001 FZ92 || 16 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77329) - || 2001 FL93 || 16 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77330) - || 2001 FB94 || 16 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77331) - || 2001 FH94 || 16 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77332) - || 2001 FH95 || 16 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77333) - || 2001 FL96 || 16 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77334) - || 2001 FR96 || 16 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77335) - || 2001 FU96 || 16 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77336) - || 2001 FW96 || 16 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77337) - || 2001 FX97 || 16 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77338) - || 2001 FS98 || 16 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77339) - || 2001 FT98 || 16 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77340) - || 2001 FL101 || 17 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77341) - || 2001 FO101 || 17 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77342) - || 2001 FH102 || 17 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77343) - || 2001 FN102 || 17 maart 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (77344) - || 2001 FS103 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77345) - || 2001 FH104 || 18 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77346) - || 2001 FC108 || 18 maart 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (77347) - || 2001 FB109 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77348) - || 2001 FG110 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77349) - || 2001 FG114 || 19 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77350) - || 2001 FN118 || 20 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (77351) - || 2001 FT119 || 27 maart 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (77352) - || 2001 FV119 || 27 maart 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (77353) - || 2001 FE121 || 26 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77354) - || 2001 FM121 || 23 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (77355) - || 2001 FE123 || 23 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77356) - || 2001 FS123 || 23 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77357) - || 2001 FW125 || 26 maart 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (77358) - || 2001 FT126 || 26 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77359) - || 2001 FU128 || 26 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77360) - || 2001 FX128 || 26 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77361) - || 2001 FP129 || 26 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77362) - || 2001 FB130 || 29 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77363) - || 2001 FO130 || 31 maart 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| (77364) - || 2001 FQ130 || 31 maart 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| (77365) - || 2001 FP131 || 20 maart 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (77366) - || 2001 FQ133 || 20 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (77367) - || 2001 FC134 || 20 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (77368) - || 2001 FL134 || 20 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (77369) - || 2001 FT134 || 21 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77370) - || 2001 FB135 || 21 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77371) - || 2001 FF136 || 21 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77372) - || 2001 FL136 || 21 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77373) - || 2001 FN136 || 21 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77374) - || 2001 FT136 || 21 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77375) - || 2001 FV136 || 21 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77376) - || 2001 FC137 || 21 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (77377) - || 2001 FJ137 || 21 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77378) - || 2001 FE138 || 21 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77379) - || 2001 FU139 || 21 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (77380) - || 2001 FP140 || 21 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (77381) - || 2001 FE141 || 23 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77382) - || 2001 FZ143 || 23 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77383) - || 2001 FG144 || 23 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77384) - || 2001 FZ144 || 23 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (77385) - || 2001 FM148 || 24 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77386) - || 2001 FV148 || 24 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77387) - || 2001 FY148 || 24 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77388) - || 2001 FA150 || 24 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77389) - || 2001 FW150 || 24 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77390) - || 2001 FA151 || 24 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77391) - || 2001 FZ151 || 24 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (77392) - || 2001 FV152 || 26 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77393) - || 2001 FK155 || 26 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77394) - || 2001 FB159 || 29 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77395) - || 2001 FG159 || 29 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77396) - || 2001 FM159 || 29 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77397) - || 2001 FQ160 || 29 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (77398) - || 2001 FT160 || 29 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77399) - || 2001 FV160 || 29 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (77400) - || 2001 FO162 || 31 maart 2001 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten